DeHaven ist der Familienname folgender Personen:

 Carter DeHaven (1886–1977), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Carter DeHaven (Produzent) (* 1932), US-amerikanischer Produzent 
 Gloria DeHaven (1925–2016), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Hugh DeHaven (1895–1980), US-amerikanischer Pilot, Ingenieur und Pionier der Unfallforschung
 Penny DeHaven († 2014), US-amerikanische Country-Sängerin

Siehe auch:
 De Haven
 Haven